Дон Карлос (; ):

 дон Карлос (сын Филиппа II) (1545—1568) — инфант Испании, умер в заточении
 «Дон Карлос» — драма Шиллера (1783—1787) о жизни сына Филиппа II
 «Дон Карлос» — опера Верди (1867) на сюжет драмы Шиллера
 дон Карлос Старший (1788—1855) — лидер карлистов, претендент на испанский престол
 дон Карлос Младший (1848—1909) — внук предыдущего, также карлистский претендент